Charlotte Montard, née Charlotte Binet le 8 mars 1889 et décédée le 4 mai 1960, est une téléphoniste des PTT engagée à l'Action française durant l'entre-deux-guerres.

Biographie 
En 1912, elle se marie à Eugène Gaston Montard, herboriste, délégué des Camelots du Roi de Neuilly.

Téléphoniste au central d'Auteuil dans les PTT, elle surveille les conversations téléphoniques de Louis Malvy, député du Lot, en se branchant sur sa ligne. Démasquée, elle est renvoyée et immédiatement embauchée par l'Action française où elle poursuit ses écoutes de plusieurs personnalités politiques. Elle rapporte minutieusement les conversations à Pierre Lecœur, chef des Camelots du Roi.

L'évasion de Léon Daudet 
Du fait d'une plainte d'un chauffeur de taxi pour diffamation dans l'affaire Philippe Daudet, Léon Daudet, cadre de l'Action française, est sommé d'effectuer cinq mois de prison. Il refuse et se barricade avec les Camelots du Roi dans les locaux de l'Action française, rue de Rome, le 10 juin 1927. Après une résistance de trois jours, il est emprisonné à la prison de la Santé le 13 juin 1927 avec Joseph Delest, gérant du journal L'Action française, condamné à deux mois de prison.

Pendant la détention des deux hommes, Charlotte Montard poursuit ses écoutes et apprend « l'ordre d'élargissement immédiat d'un anarchiste détenu à la Santé ; une décision qui lui est un trait de lumière ». Charlotte Montard fait part à Pierre Lecœur, de son plan d'évasion. Il se résume en un canular téléphonique consistant à saturer toutes les lignes téléphoniques « de la préfecture de police, de la Sûreté générale, des ministères de l'Intérieur et de la Justice avec le concours de Camelots ». En saturant les lignes, Charlotte Montard serait alors à même de contrôler la distribution des appels de la prison de la Santé. Yves Real del Sarte, Pierre Juhel, M. et  Martin et quelques autres militants sont mobilisés dans ce plan tenu secret. Le 25 juin 1927, lors de la pause déjeuner, Charlotte Montard appelle le poste du directeur de la Santé, M. Catry, en se réclamant comme la standardiste du cabinet du ministre de l'Intérieur. Pierre Lecoeur, doué d'un talent d'imitation, incarne au téléphone le ministre Albert Sarraut et ordonne la libération sans condition de Léon Daudet, Joseph Delest et de Pierre Semard, communiste, pour faire bonne mesure. André Real del Sarte incarna le secrétaire du ministre lorsque le directeur de la prison, pris d'un doute, voulu une confirmation. Les trois hommes furent libérés et une équipe de Camelots du Roi se chargea d'exfiltrer Léon Daudet et Joseph Delest en Belgique. Le directeur de la prison Catry fut suspendu.

De son côté, Charlotte Montard fut rapidement suspectée par la police et arrêtée avec son bébé Philippe François Louis Montard de quatre mois. Elle fut écrouée à la prison de Saint-Lazare puis libérée quelque temps après.

Charlotte Montard ne fut pas créditée pour cette évasion rocambolesque mais « c'est pourtant bien cette petite bonne femme inconnue qui eut l'idée de cette évasion, en conçut tout le mécanisme, et la réalisa pratiquement seule ». Elle raconte tout le détail de l'évasion dans un récit autobiographique Comment j'ai fait évader Léon Daudet ? publié en 1932.

Le retrait de l'Action française 
Charlotte Montard quitte l'Action française en 1929 et dans la lignée de Louis Dimier et de son ouvrage Vingt ans d'Action française, elle publie Quatre ans d'Action française en 1931. Dans ce livre, elle n'hésite pas à régler ses comptes et livre un portrait à charge de Maurras en le décrivant comme « un vieillard manœuvré par ses hommes, en proie à des colères infantiles, plus navrant que terrible ». Elle accuse l'Action française « d'impuissance, de faiblesse et de connivence maquillée avec le régime républicain ».

Publications

Notes et références

Bibliographie 

Personnalité de l'Action française
Histoire du maurrassisme
Évasion en France
Naissance à Lisieux
Naissance en mai 1889
Décès à Créteil
Décès en octobre 1960
Décès à 71 ans